McCourty ist der Familienname folgender Personen:

 Devin McCourty (* 1987), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jason McCourty (* 1987), US-amerikanischer American-Football-Spieler